Roots – The Story Of... – album grupy Ulisses wydany w 1995 roku.

Lista utworów

Twórcy

Skład zespołu 
 Piotr Kordek-Orban - gitara
 Krzysztof Szyper - gitara basowa
 Dżery Czarkowski - śpiew
 Lechosław Palczak - perkusja
 Krzysztof Kozielec - gitara

Inni 
 Wojciech Przybylski - realizacja nagrań, produkcja
 Adam Burzyński - produkcja

Bibliografia 
 

Albumy rockowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1995